Jan Patzak (* 26.4.2005) je český režisér a scénárista.

Filmografie 

 2022 Defekt (krátkometrážní)

Ocenění 

 ARSfilm (2022) – 3. místo v experimentální kategorii
 Malá šetnáctka (2022) – 1. místo v kategorii do 20 let
 FECEA (2022) – oficiální selekce
 PHYFF (2023) – oficiální selekce

Reference